

Codici 
 gbg – codice ISO 639-3 della lingua gbaziri
 GBG DraftMaker – Software CAD

Sigle 
 GbG – Galleria di base del San Gottardo